«Плоть и ко́сти» () — американский драматический мини-сериал, созданный Мойрой Уолли-Бекетт. Премьера шоу состоялась 8 ноября 2015 года на американском кабельном канале Starz. Танцор Итан Стифел был консультантом и хореографом сериала.

Телесериал получил смешанные положительные отзывы. На сайте-агрегаторе Rotten Tomatoes мини-сериал имеет 60 % «свежести», что основано на 35-ти отзывах критиков; вердикт сайта — «нюансы женских отношений делает „Плоть и кости“ реалистичным изображением профессиональной балетной труппы, хотя и страдает от отсутствия лёгкости». Metacritic дал мини-сериалу 52 балла из ста на основе 19-ти обзоров критиков, среди которых были «смешанные и средние» оценки.

Сюжет 
Молодая балерина по имени Клэр после двухлетнего перерыва в карьере поступает в нью-йоркскую балетную труппу, где буквально с первых дней поражает своим талантом художественного руководителя, который решает сделать из девушки «приму». Однако Клэр не так проста, как кажется: она страдает психической неустойчивостью, кроме того, её отношения с братом, преследующим её, далеки от нормальных.

В ролях

Основной состав 
 Сара Хей — Клэр Роббинс
 Бен Дэниелс — Пол Грейсон
 Эмили Тайра — Миа Баэли
 Ирина Дворовенко — Кира
 Дэймон Херриман — Ромео
 Джош Хелман — Брайан Роббинс
 Рэйчел Дайан Вейнер — Дафни Кенсингтон
 Саша Радетски — Росс
 Карелл Уильямс — Трей

Второстепенный состав 
 Марина Бенедикт — Тони Каннава
 Това Фелдшу — Ивана
 Джон Элли — Паша
 Ванесса Аспиллага — Моника
 Карлинг Талкотт — Эшли

Эпизоды 
Starz выпустил первый эпизод онлайн 2 ноября 2015 года, а остальные семь эпизодов стали доступны онлайн 8 ноября 2015 года. Помимо этого мини-сериал выходил еженедельно на телеканале Starz.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 

Программы телеканала Starz
Телесериалы США 2010-х годов
Телесериалы США, запущенные в 2015 году
Драматические телесериалы США
Телесериалы о балете
Телесериалы на английском языке
Телесериалы США, завершённые в 2015 году
Телесериалы, сюжет которых разворачивается в Нью-Йорке
Фильмы об инцесте
Телевизионные мини-сериалы США
Телевизионные мини-сериалы 2015 года